Села:
Лозувата — Кіровоградська область, Голованівський район
 Лозувата — Вінницька область, Липовецький район